Я́сная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Ясная улица — улица в Балашихе.
 Ясная улица — улица в Барнауле.
 Ясная улица — улица в Большом Сочи.
 Ясная улица — улица в Верх-Нейвинске.
 Ясная улица — улица во Владимире.
 Ясная улица — улица в Екатеринбурге.
 Ясная улица — улица в Ижевске.
 Ясная улица — улица в Казани.
 Ясная улица — улица в Калининграде.
 Ясная улица — улица в Коломне.
 Ясная улица — улица в Краснодаре.
 Ясная улица — улица в Курске.
 Ясная улица — улица в Липецке.
 Ясная улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Ясная улица — улица в Новокузнецке.
 Ясная улица — улица в Новосибирске.
 Ясная улица — улица в Омске.
 Ясная улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Ясная улица — улица в Самаре.
 Ясная улица — улица в Сергиевом Посаде.
 Ясная улица — улица в Тамбове.
 В Томске:
 Ясная улица;
 Ясный переулок.
 Ясная улица — улица в Тюмени.
 Ясная улица — улица в Уфе.
 Ясная улица — улица в Хабаровске.
 Ясная улица — улица в Ярославле.

Крым 
 Ясная улица — улица в Севастополе.

Украина 
 Ясная улица — улица в Виннице.
 Ясная улица — улица в Киеве.
 Ясная улица — улица во Львове.
 Ясная улица — улица в Ровно.

Белоруссия 
 Ясная улица — улица в Минске.